Navicula Artis — галерея современного искусства, созданная в Санкт-Петербурге в 1992 году. Действует в составе Арт-центра «Пушкинская, 10».

История 
Галерея «Navicula Artis» была создана в Петербурга в 1992 году выпускниками кафедры истории искусства ЛГУ. Куратором галереи выступил Иван Чечот, в 1994 году его сменил Глеб Ершов. Уже к этому времени галерея пользовалась сложившейся репутацией в международном экспертном сообществе: американский справочник по России рекомендовал её как «лучшую экспериментальную галерею города» ().

К 20-летию галереи ретроспективная выставка, посвящённая её работе, прошла в культурном кластере Новая Голландия.

Наиболее известные выставки 
 2014 — Лиза Морозова. «Ускользающее и ускользаемое» (параллельная программа биеннале «Манифеста 10»)
 2013 — «Navicula Artis. Найдено в Петербурге». Галерея «Культпроект», Москва.
 2012 — Иван Химин. «Черты и резы».
 2012 — Александр Морозов. «Эффект Золушки».
 2009 — Илья Орлов. «Обводный канал».
 2007 — Пётр Белый. «Минута молчания».
 2003 — Пётр Белый. «Сны Вахтёрши».
 2000 — Тимур Новиков. «Горизонты».
 2000 — Игорь Макаревич
 1998 — Тимур Новиков. «Людвиг 2 и Лебединое озеро».
 1993 — Тимур Новиков. «Западно-Восточный диван. Убранство Арабской гостиной».

Цитаты 
 «Navicula Artis, „лодочка искусства“, не была ни ковчегом спасения для художников, ни флагманом, ведущим за собой рыночную флотилию. Бросив якорь в Николаевском дворце или на Пушкинской, 10, она все время норовила покинуть тихую гавань: с самого начала 1990-х навикульские выставки принимали обычно совершенно художественную форму прогулки, беседы, концерта или диспута, то есть хэппенинга, события, побега, в поисках чудесного, в поисках смысла» — Анна Толстова, 2013.

Ссылки 
 Официальный сайт галереи «Navicula Artis» (архивная копия)
 Галерея «Navicula Artis»  в архиве Russian Art Archive Network

Источники 

Navicula Artis
Navicula Artis
Появились в 1992 году в России
1992 год в Санкт-Петербурге